Anatole France (schrijver), een Frans schrijver.
Anatole France (metrostation), een station van de metro in Parijs langs metrolijn 3 in de gemeente Levallois-Perret.